Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce – zawody odbywające się w kilku kategoriach wiekowych (seniorskie, młodzieżowe, juniorskie), charakteru rywalizacji (indywidualne, drużynowe) oraz w zależności od rodzaju obiektu, na którym są rozgrywane (stadion lub hala).

Wyróżniamy:
 Mistrzostwa Polski seniorów w lekkoatletyce – najstarsze, po raz pierwszy rozegrane w 1920 r.
 Liga lekkoatletyczna – zawody klubowe organizowane w latach 1957–2016
 Drużynowe mistrzostwa Polski w lekkoatletyce – zawody rozgrywane ponownie od 2016 r.
 Młodzieżowe mistrzostwa Polski w lekkoatletyce dla startujących w wieku do 23 lat
 Mistrzostwa Polski juniorów w lekkoatletyce dla startujących w wieku do 20 lat
 Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w lekkiej atletyce dla startujących w wieku do 18 lat
 Halowe mistrzostwa Polski seniorów w lekkoatletyce
 Halowe mistrzostwa Polski juniorów w lekkoatletyce
 Halowe mistrzostwa Polski juniorów młodszych w lekkoatletyce
 Klubowy Mistrz Polski w lekkiej atletyce – tytuł przyznawany w oparciu o ranking mistrzostw Polski seniorów i juniorów oraz występy na arenach międzynarodowych.

Poza tym rozgrywane są mistrzostwa Polski w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych. Imprezą odrębną od zasadniczych mistrzostw są zawsze mistrzostwa w biegach przełajowych, które w Polsce odbywają się tradycyjnie na początku sezonu letniego (w kategorii seniorów i juniorów) oraz na jego końcu (młodzieżowe mistrzostwa w biegach na przełaj).

Odrębnie odbywają się także:
 Mistrzostwa Polski w maratonie (choć przez jakiś czas rozgrywano je razem z mistrzostwami Polski seniorów)
 Mistrzostwa Polski w półmaratonie
 Mistrzostwa Polski w chodzie na 50 km

Mistrzostwa Polski w wielobojach lekkoatletycznych, zarówno na otwartym stadionie, jak i w hali, niekiedy rozgrywa się razem z odpowiednimi mistrzostwami Polski, a niekiedy odrębnie.

Od 2002 r. mistrzostwa Polski w biegu na 10 000 m odbywają się w innym terminie, niż zasadnicze mistrzostwa.

Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce - wszystkie grupy wiekowe

Przypisy